Алі — чоловіче арабське ім'я або прізвище
 Алі ібн Абі Таліб (*~604 — †661) — четвертий праведний халіф, двоюрідний брат і зять Мухаммеда (чоловік Фатіми), духовний голова шиїтів

 Азам Алі — співачка іранського походження
 Аннабель Алі (1985) — камерунська борчиня вільного стилю, чемпіонка світу з пляжної боротьби, п'ятиразова чемпіонка Африки, чемпіонка Всеафриканських ігор
 Ґьотц Алі — німецький історик
 Мухаммед Алі — американський боксер, чемпіон Олімпіади 1960 року
 Ніа Алі — американська легкоатлетка, чемпіонка світу
 Сабахаттін Алі — турецький письменник

 Алі — муніципалітет, регіон Сицилія, провінція Мессіна, Італія
 Алі — село, Ілійський район, Алматинська область, Казахстан
 Алі — острів у Червоному морі, в архіпелазі Дахлак, Еритрея
 Алі — муніципалітет, регіон Рона-Альпи, департамент Рона, Франція